Amerikai Egyesült Államok
 Lenox (Alabama)
 Lenox (Georgia)
 Lenox (Iowa)
 Lenox (Kentucky)
 Lenox (Massachusetts)
 Lenox (Missouri)
 Lenox (New York)
 Lenox (Ohio)
 Lenox (Oklahoma)
 Lenox (Tennessee)
 New Lenox (Illinois)